Bolder est un nom propre et un mot anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1980-), footballeur anglais ;
 Audrey Bolder (1970-), actrice néerlandaise ;
 Bob Bolder (1958-), footballeur anglais ;
  (1982-), footballeur anglais ;
 Linda Bolder (1988-), judokate néerlando-israélienne ;
  (1859-1937), acteur anglais ;
 Trevor Bolder (1950-2013), bassiste anglais ;

Toponyme 

 Bolder, nom néerlandais du village belge Bolré, de la section Zichen-Zussen-Bolder dans la commune de Riemst, située en région flamande dans la province de Limbourg.

Mot anglais 
 Bolder est un adjectif anglais qui signifie « plus audacieux », « plus intrépide ». Il dérive de bold qui signifie « audacieux », « intrépide », suivi du suffixe comparatif er, « plus ».
 Bolder est un adjectif anglais qui signifie « plus gras ». Il dérive de bold qui signifie « gras » en typographie (écriture en gras).

Voir aussi 
 
 Roger Bolders (1939-), acteur belge néerlandophone.